Хариусовая Виска — гидроним Ненецкого автономного округа России:
 Хариусовая Виска — река, правый приток Большой Пулы;
 Хариусовая Виска — река, правый приток Великой;
 Хариусовая Виска — река, правый приток Индиги.